Нижнеланновский сельский совет () — входит в состав
Карловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Нижняя Ланная.

Населённые пункты совета 
 
 с. Нижняя Ланная

Примечания